Boschman est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1974), tireur sportif néerlandais
Eric Boschman (né en 1964), sommelier belge
Laurie Boschman (né en 1960), joueur canadien de hockey sur glace

Homonymie de patronyme